Kreyher ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Kreyher (1836–1905), deutscher Maler
 Wilhelm Kreyher (1806–1855), deutscher Architekt